Marenco:
Carlo (Giovanni Battista) Marenco (1800, Cassolnovo – 1846, Savona), uno scrittore italiano, autore di drammi e commedie
Giovanni Battista Marenco (1853-1921), cappellano cattolico romano e l'Arcivescovo
Leopoldo Marenco
Mario Marenco, attore e architetto italiano
Romualdo Marenco